Jacob van Artevelde, middeleeuws staatsman (1290-1345)
 Jacob van Artevelde (roman), historische roman van Hendrik Conscience uit 1849
 Jacob van Artevelde (toneel), toneelstuk van Cyriel Verschaeve uit 1911